Johannes Dukas (griech. Ἰωάννης Δούκας) ist der Name folgender Personen:

 Johannes Dukas (Kaisar) († 1088), byzantinischer Aristokrat, Bruder von Kaiser Konstantin X.
 Johannes Dukas (Megas Dux) († vor 1137), byzantinischer Gouverneur von Dyrrhachion und Admiral, Schwager von Kaiser Alexios I.
 Johannes Dukas Komnenos (1128–1176), byzantinischer Militärkommandant und Statthalter von Zypern
 Johannes Dukas (Sebastokrator) (um 1126–1200), byzantinischer Sebastokrator, Onkel der Kaiser Isaak II. und Alexios III.
 Johannes Angelos Dukas (um 1152–nach 1222), byzantinischer Aristokrat, Bruder der Kaiser Isaak II. und Alexios III.
 Johannes Komnenos Dukas († 1244), Herrscher von Thessaloniki und Thessalien
 Johannes III. Dukas Batatzes (1193–1254), byzantinischer Kaiser, siehe Johannes III. (Byzanz)
 Johannes Dukas Batatzes (Neffe Johannes’ III.) (um 1215–1240), byzantinischer Sebastokrator
 Johannes Dukas Palaiologos († 1274/1275), byzantinischer General, Bruder von Kaiser Michael VIII.
 Johannes I. Dukas Komnenos († 1289), Herrscher von Thessalien
 Johannes II. Dukas († 1318), Herrscher von Thessalien 
 Johannes II. Komnenos Dukas († 1335), Herrscher von Epirus, siehe Giovanni II. Orsini